5. etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne 2015 odbył się 6 sierpnia. Start etapu miał miejsce w Nowym Sączu, meta natomiast w Zakopanem. Etap liczył 223 kilometrów.

Premie 
Na 5. etapie były następujące premie:

Wyniki

Wyniki etapu

Klasyfikacje po 5. etapie

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja najaktywniejszych

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 Oficjalna strona wyścigu

Tour de Pologne 2015